Weiprecht von Helmstatt ist der Name folgender Personen:

* Weiprecht I. von Helmstatt (1343–1408), deutscher Reichsritter und Vogt in Bretten
 Weiprecht II. von Helmstatt (1369–1421), deutscher Reichsritter und Vogt in Bretten
 Weiprecht III. von Helmstatt (1392–1478), deutscher Reichsritter, Vogt in Bretten und vermutlicher Bauherr der Bischofsheimer Burg